Ermida ist der Name von Orten in Portugal:

 Ermida (Castro Daire), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Castro Daire
 Ermida (Ponte da Barca), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte da Barca
 Ermida (Sertã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sertã
 Ermida (Vila Real), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Real
 Ermida (Sobrado), Ortsteil von Sobrado (Valongo)

Siehe auch:
 Ermita